Le tournoi de tennis d'Indian Wells est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2008, classée en catégorie Tier I, se dispute du 10 au .

Ana Ivanović remporte le simple dames. En finale, elle bat Svetlana Kuznetsova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Dinara Safina et Elena Vesnina.

Faits marquants 

En l'absence de la numéro un mondiale Justine Henin, l'épreuve de simple voit s'imposer sa dauphine, Ana Ivanović. En finale, cette dernière dispose en deux sets de Svetlana Kuznetsova, déjà battue l'année précédente au même stade de la compétition.

Invaincue depuis le début de la saison, la lauréate de l'Open d'Australie Maria Sharapova est éliminée en demi-finale, après avoir préalablement sorti la tenante du titre Daniela Hantuchová.

Au cours d'un tournoi où aucune des grandes favorites n'a failli à son rang, seules Lindsay Davenport ( de série) et dans une moindre mesure la jeune espoir Agnieszka Radwańska (), ont créé une relative surprise en se hissant chacune jusqu'en quarts.

Les Russes Dinara Safina et Elena Vesnina, non têtes de série, remportent le double dames.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 2008)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2008 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2008
Indian Wells
Sport en Californie en 2008
Tennis aux États-Unis en 2008
Tennis en mars 2008